PB e Pb podem significar:

PB
 Paraíba, Brasil (código ISO 3166-2:BR)
 Português brasileiro, variação da língua portuguesa falada no Brasil
 Petabyte, quantidade de informação equivalente a 1015 bytes segundo o SI ou 250 bytes segundo o IEC
 Sigla do programa de rádio gaúcho Pretinho Básico, transmitido pela Rede Atlântida

Pb
 símbolo químico do chumbo

Desambiguação